Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 2002 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Gerry Weber Open 2002 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Gabriel Trifu (ultimo turno)
 Radek Štěpánek (Qualificato)
 Alexander Waske (secondo turno)
 Cyril Saulnier (Qualificato)

 Gastón Etlis (primo turno)
 David Prinosil (Qualificato)
 Igor' Kunicyn (primo turno)
 Frédéric Niemeyer (ultimo turno)

Qualificati 

 David Prinosil
 Radek Štěpánek

 Răzvan Sabău
 Cyril Saulnier

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2002